Taperense – abitanti di São José da Tapera
Taperense – abitanti di Tapera